AXR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arutua (Polinesia Francese)